National Council of Women var en förening för kvinnors rättigheter i Chile, grundad 1919.  Det var en av landets första kvinnoorganisationer. 

Den var landets ledande kvinnoförening i flera årtionden, och spelade en ledande roll i rörelsen för kvinnlig rösträtt, som slutligen infördes 1949.

Källor

1919 i Sydamerika
Organisationer bildade 1919
Första vågens feminism
Kvinnoorganisationer
Kvinnlig rösträtt
Organisationer i Chile
Chile under 1900-talet